Рона:

 Рона — река в Швейцарии и Франции, впадающая в Лионский залив Средиземного моря.
 Рона — департамент на юго-востоке Франции.
 Рона, Алие (1921—1996) — турецкая актриса театра и кино.
 Рона, Иосиф (1878—?) — немецкий кинооператор и режиссёр австрийского происхождения.
 «РОНА», аббревиатура от «Русская освободительная народная армия» — вооружённое русское коллаборационистское формирование.
 «РОНА», 29-я добровольческая пехотная дивизия СС «РОНА» (1-я русская) —  тактическое соединение войск СС нацистской Германии.

А также 
 Северная Рона — остров на севере Шотландии.
 Южная Рона — остров в архипелаге Внутренние Гебриды.